El término DDB puede referirse a:

 Diagrama de decisión binario (DDB), estructura de datos usada en informática y matemáticas.
 Bases de datos distribuidas (siglas en inglés, DDB).
 Diseases Database, sitio web con información de enfermedades y sus curas.
 Tribal DDB, empresa estadounidense.
 DDB Worldwide, empresa estadounidense.